Robson Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Robson Glacier (glaciär i Antarktis),

Kanada 

 Robson Glacier (glaciär i Kanada), British Columbia, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar